Монтеэрмосо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вегас-дель-Алагон. Занимает площадь 96 км². Население — 5830 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 90 км.

Покровителями города считаются святой Бартоломе и святая дева де Вальдефуэнтес.

Население

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 Blog del alcalde Labrador en el que habla de Montehermoso
 
 
 
 Blog del Club Polideportivo Montehermoso
 Web del club ciclista de Montehermoso

Муниципалитеты Касереса